Шарки может означать:

Персоналии 
 Шарки — династия султанов Джаунпура.
 Шарки, Анна — британская театральная актриса, лауреат Премии Лоренса Оливье за лучшую роль в мюзикле (1977).
 Шарки, Барт (род. 1933) — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии в гонках на 100 миль среди любителей по версии CRE-NICF (1955).
  (1873—1946) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».
 Шарки, Брайан — американский бегун, серебряный медалист Маккабиады в беге на 1500 м (2009).
  (род. 1962) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Коннектикут (2013—2017).
  (1916—2002) — американский гребец, участник летних Олимпийских игр (1936).
 Шарки, Джейк (1902—1994) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе.
  (род. 1945) — ирландский дипломат и историк, посол Ирландии в Австралии (1987—1989), Японии (1989—1995), Дании (1997—2001), России (2001—2003) и Швейцарии (2007—2009).
 Шарки, Джин — ирландская бадминтонистка, чемпионка Ирландии в смешанных парах (1958).
  (род. 1947) — британский политик, член Палаты лордов (с 2010).
 Шарки, Колум (1931—2003) — британский дипломат, посол Великобритании в Гондурасе (1981—1984), Боливии (1987—1989) и Уругвае (1989—1991).
  (род. 1990) — американский игрок в хоккей на траве, серебряная медалистка Панамериканского кубка (2013).
 Шарки, Лоренс (1898—1967) — деятель австралийского и международного рабочего движения.
  (род. 1946) — австралийский литературовед и поэт.
 Шарки, Мари — канадская прыгунья в воду, бронзовая медалистка Игр Британской империи в прыжках с трамплина с 3 м (1938).
  — ирландская детская писательница и иллюстратор, лауреат премии «Книга года» Ирландской ассоциации детской литературы (1999) и Ирландской литературной премии за детскую книгу для младшего возраста (2010).
  (род. 1948) — британский робототехник, профессор Шеффилдского университета, председатель Международного комитета по контролю за роботизированным оружием, член Королевского общества искусств.
  (1931—2016) — ирландский боксёр, участник летних Олимпийских игр (1956).
  (род. 1974) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Коллингвуд».
  (род. 1953) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Ипсвич Таун».
 Шарки, Рэй (1952—1993) — американский актёр кино и телевидения.
  (1847—1929) — британский врач, член Королевской коллегии врачей (с 1885).
  (1918—2005) — американский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной лиги.
 Шарки, Стивен — британский драматург, лауреат Премии Ричарда Аймисона за лучшую радиопостановку (2004).
 Шарки, Том (1873—1953) — ирландский боксёр.
  (1798—1873) — американский юрист и политик, губернатор штата Миссисипи (1865).
  (род. 1958) — британский певец, солист рок-группы The Undertones.
 Шарки, Шеймус (род. 1990) — британский футболист, игрок Чемпионата Северной Ирландии в составе клуба «Гленавон».
  (1927—2015) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Шарки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Шарки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

США 
 Шарки — округ штата Миссисипи.

Украина 
 Шарки — село в Ракитнянском районе Киевской области.
 Шарки — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

Другое 
 О’Шарки, Кахал (р.1956) — ирландский поэт.
 Капитан Шарки — персонаж ряда произведений Артура Конана Дойла.
 Шарки — другое имя Сарумана.